Мост Столетия — названия мостов.

 Мост Столетия () — мост через Панамский канал в Панаме.
 Мост Столетия () — мост через реку Гвадалквивир в Севилье, Испания.
 Мост Столетия () — мост через Неман в Юрбаркасе, Литва.
 Мост Столетия () — автомобильный мост через реку Мирамиши в Нью-Брансуике, Канада.